Miejscowości w USA:
 Deerwood – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
Gminy w USA:
 Deerwood (ang. Deerwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Deerwood (ang. Deerwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson